Název Žebrákov má více sídel:
 Žebrákov (Světlá nad Sázavou), část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Žebrákov (Kovářov), část obce Kovářov v okrese Písek
 Žebrákov (Zduchovice), část obce Zduchovice v okrese Příbram

Externí odkazy